Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jan Siemerink che ha battuto in finale Greg Rusedski 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Greg Rusedski (finale)
 Jan Siemerink (campione)
 Thomas Johansson (semifinali)
 Nicolas Kiefer (semifinali)

 Fabrice Santoro (primo turno)
 Magnus Larsson (primo turno)
 Richard Fromberg (secondo turno)
 Assente

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1998
ATP Tour 1998